Jeronimas – litewskojęzyczna forma męskiego imienia Hieronim.

Osoby 
 Jeronimas Kraujelis – litewski agronom, ekonomista, polityk
 Jeronimas Milius – litewski piosenkarz
 Jeronimas Plečkaitis – litewski nauczyciel i polityk, poseł
 Jeronimas Uborevičius – radziecki dowódca wojskowy pochodzenia litewskiego, komandarm I rangi Armii Czerwonej.

Zobacz też 
 Geronimo
 Jeroen 
 Jerome
 Jérôme